Pretoria – città del Sudafrica 
 Piazza Pretoria – piazza di Palermo
 790 Pretoria – asteroide della fascia principale

 Augusta Praetoria – nome romano di Aosta
 Castra Praetoria – caserma dei pretoriani a Roma
 Porta Praetoria – porta principale del castrum, l'accampamento militare romano
 Porta Praetoria – porta di ingresso orientale della città romana di Augusta Praetoria Salassorum (oggi Aosta)

Pagine correlate 

 Pretoriani